Küstenarmee bezeichnet:

 einen Verband des französischen Revolutionsheers, siehe Küstenarmee (Frankreich)
 einen Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, siehe Selbständige Küstenarmee